Kandidat kan være:
 Kandidat – en person, der har opnået en akademisk grad, kandidatgraden.
 Kandidat (valg) – en person, som søger valg. Reglerne for dette varierer.